Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 765 dans le monde.

 , dans certains départements, en France
 Route nationale 765 en France